John Hersey
Kathleen Hersey
Hersey (Michigan)

Desambiguação